Береника II Киренская (иначе Вереника, 267 или 266 до н. э. — 221 до н. э.) — дочь Магаса (и, таким образом, внучка Береники I) и селевкидской царевны Апамы, супруга Птолемея III Эвергета, третьего правителя Эллинистического Египта.

Около 249 года до н. э. вскоре после смерти отца она вышла замуж за Деметрия — сына македонского царя. Однако после прибытия в Кирену он стал любовником её матери. Береника убила его в спальне Апамы, но своей матери сохранила жизнь. Это произошло в 255 или 250 году до н. э. От Деметрия у Береники не было детей.

После этого она вышла замуж за Птолемея III Эвергета. У них было по крайней мере четверо детей: Птолемей IV, Магас, Арсиноя III и Береника.

Когда её муж отправился в военный поход в Сирию, ради его счастливого возвращения она пожертвовала свои волосы Афродите и поместила их в храм богини в Зефирионе. Согласно преданию, волосы исчезли таинственным образом, и астроном Конон Самосский объяснил это событие тем, что волосы были помещены на небо и превратились в новое созвездие, названное Волосы Береники (Вероники) (Coma Berenices). Каллимах посвятил этому событию поэму, известную по сохранившимся отрывкам и переводу Катулла.

Вскоре после смерти мужа (221 год до н. э.) она была убита по приказу своего сына Птолемея IV, соправительницей которого она была.

В её честь был назван город Береника (современный Бенгази). Астероид (653) Береника, открытый в 1907, также назван в её честь.

Имя

Примечания 

Династия Птолемеев
Царицы Древнего Египта
Супруги правителей III века до н. э.
Персоналии по алфавиту
Персоналии:Бенгази